

Musica 
 Dummy – album dei Portishead del 1994

Cinema e TV 
 Dummy – film televisivo del 1977 diretto da Franc Roddam
 Il sordomuto (Dummy) – film televisivo del 1979 diretto da Frank Perry
 Dummy – film del 2002 diretto da Greg Pritikin
 Dummy – film del 2005 diretto da Matthew Graves
 Dummy – film del 2008 diretto da Matthew Thompson
 Dummy – cortometraggio del 2010 diretto da Josh Minyard
 Dummy – webserie diffusa da Quibi nel 2020

Fumetti 
 Dummy – personaggio dei fumetti della DC Comics, nemico del supereroe Vigilante
 Dummy – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Giochi
Dummy – gioco da tavolo

Pagine correlate 
The Dummy